Río Blanco (span. „Weißer Fluss“) heißen folgende Flüsse

in Belize:
Río Blanco (Blue Creek), Zufluss des Blue Creek (Belize); siehe auch die abgeleiteten Ortsnamen Río Blanco National Park und Río Blanco Indian Reservation

in Bolivien:
Río Blanco (Iténez), Nebenfluss des Rio Guaporé/Río Iténez
Río Blanco (Río Chimoré), Nebenfluss des Río Chimoré
in Brasilien:
Río Blanco (Río Paraguay), Nebenfluss des Río Paraguay
in Chile:
Río Blanco (Lago Caburgua), Fluss zum Lago Caburgua (Region Araucanía)
Río Blanco (Río Aconcagua), Quellfluss des Río Aconcagua (Region Valparaíso)
Río Blanco (Río Aisén), in der Región de Aysén
Río Blanco (Río Cachapoal), Nebenfluss des Río Cachapoal (Region O’Higgins)
Río Blanco (Río Lauca), Nebenfluss des Río Lauca 

in Ecuador:
Río Blanco (Río Esmeraldas), Quellfluss des Río Esmeraldas  
Río Blanco (Río Chambo), Nebenfluss des Río Chambo 

in Kolumbien:
Río Blanco (Río Meta), Nebenfluss des Río Meta 

in Mexiko:
Río Blanco (Laguna de Alvarado), Fluss im mexikanischen Bundesstaat Veracruz

in Peru:
 Río Blanco (Río Chili)
 Río Blanco (Río Huallaga)
 Río Blanco (Río Madre de Dios)
 Río Blanco (Río Tapiche)

Río Blanco heißen folgende Orte:

Río Blanco (Palpalá), Gemeinde in Argentinien
 Río Blanco (Carchi), Ort in der Provinz Carchi in Ecuador
 Río Blanco (Chulumani), Ortschaft im Landkreis Chulumani, Bolivien
Río Blanco (Chiapas), Ort in Mexiko
Río Blanco (Jalisco), Ort in Mexiko
Río Blanco (Veracruz), Stadt in Mexiko
Municipio Río Blanco, Verwaltungseinheit im mexikanischen Bundesstaat Veracruz
Río Blanco (Matagalpa), Stadt in Nicaragua
Río Blanco (Naguabo), Teilort von Naguabo in Puerto Rico
 Río Blanco (Morona Santiago), Ort in Ecuador

Rio Blanco bezeichnet außerdem:

ein Schiff der Reederei Hamburg Süd, siehe Rio-Klasse #Rio Blanco
das Rio Blanco County im US-Bundesstaat Colorado

Siehe auch:
 Akçay
 Rio Branco (Begriffsklärung)
 River Blanc (Roseau)
 White River